Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Glixelli − polski chemik
 Stefan Glixelli − polski romanista